«Тяжёлые времена» () — американский кинофильм 1975 года. Режиссёрский дебют Уолтера Хилла, до этой работы занимавшегося написанием сценариев к другим фильмам.

Сюжет 
Во время депрессии 1930-х годов крепкий и выносливый боксёр по имени , чтобы свести концы с концами, решает зарабатывать нелегальными уличными боями. С этой целью он приезжает в Новый Орлеан. Здесь при помощи мелкого дельца , взявшего на себя руководство бойцовской карьерой Чейни, он начинает участвовать в подпольных боях, заведя вскоре отношения с привлекательной женщиной по имени .

В ролях 
 Чарльз Бронсон — Чейни
 Джеймс Коберн — Спид
 Джилл Айрленд — Люси Симпсон
 Строзер Мартин — По
 Маргарет Блай — Гейлин Шуноуер
 Майкл Макгуайр — Гандиль
 Фелис Орланди — Ле Бо
 Эдвард Уолш — Петтибон
 Брюс Гловер — Доти
 Роберт Тессье — Джим Генри

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 4 сентября 1975
  — 5 сентября 1975
  — 12 сентября 1975
  — 1 октября 1975
  — 8 октября 1975 (премьерный показ в Нью-Йорке)
  — 25 октября 1975
  — 8 января 1976
  — 5 февраля 1976

Реакция критики 
На 3 ноября 2010 года «Тяжёлые времена» на сайте-накопителе рецензий Rotten Tomatoes имеет лишь положительные отзывы, что позволяет сделать вывод о том, что современная кинокритика тепло встретила кинокартину. Полин Кейл, сочла, что исторический период Великой депрессии делает уличных бойцов и их агентов весьма привлекательными, в обычной жизни находящихся среди отбросов общества. «Одень (Чарльза Бронсона) в нынешние одежды», — пишет Кейл, — «и получился бы грубый тафгай, но в этой своей кепке он — один из обездоленных, честный человек, знающий, что такое голод». Роджер Эберт из Chicago Sun-Times, также похвалил естественную игру Бронсона, отметив, что он словно создан для подобных ролей.

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Великой депрессии
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1975 года
Фильмы Columbia Pictures